Евге́ний Вави́лов
 Вавилов, Евгений Анисимович (1920—1975) — советский капитан дальнего плавания, полярник; капитан ледоколов «Ермак», «Красин» и др., дублёр капитана атомного ледокола «Ленин».
 Вавилов, Евгений Николаевич (1923—1978) — специалист в области кибернетики. Доктор технических наук.